Оле́г Ви́кторович Двуре́ченский (род. 29 сентября 1970, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — российский историк, археолог и публицист, специалист по военной археологии и истории Куликовской битвы. Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Государственного Исторического музея. Член Общественного совета «Красного ТВ».

Биография 
Окончил исторический факультет Ташкентского государственного университета имени В. И. Ленина, а также аспирантуру Отдела славяно-финской археологии Института истории материальной культуры РАН, где учился вместе с военным историком-медиевистом К. А. Жуковым. Научный сотрудник отдела Комплексных археологических исследований ГИМ. В 2008 году защитил диссертацию «Холодное наступательное вооружение Московского государства (конец XV — начало XVII века)» на соискание учёной степени кандидата исторических наук по специальности археология (научный руководитель — Анатолий Николаевич Кирпичников).

Основной круг научных интересов — комплекс вооружения Древней Руси и Русского государства, материальная культура и военное дело характерные для Восточного Эллинизма и Раннего Средневековья Средней Азии. Автор нескольких десятков научных работ и статей, в том числе — в журналах «Российская археология» (Институт археологии РАН), «Военная археология» (ГИМ).

Главный редактор и руководитель проблемного совета «Военная Археология» при Институте археологии РАН. Составитель книги «Реликвии Донского побоища. Находки на Куликовом поле» (2008, тираж — 1000 экз.), каталога археологических находок на Куликовом поле. Неоднократный участник научных конференций. Был ведущим секции «Военная история средневековья» на международной конференции «Русские княжества, Литва и Орда в системе этнокультурных взаимоотношений» 2008 года в Туле. Начальник военно-исторического отряда Верхне-Донской археологической экспедиции ГИМ. Руководитель археологических раскопок на месте Куликовской битвы.

О. В. Двуреченский также известен как один из создателей первого коммунистического интернет-телевидения Красное ТВ. В 2007 вступил в Коммунистическую партию Российской Федерации. Входил в состав Черёмушкинского райкома МГО КПРФ. В 2010 покинул партию в ходе конфликта между Президиумом ЦК и московской организацией КПРФ.

Жена — Н. Д. Двуреченская, кандидат исторических наук, научный сотрудник Отдела классической археологии Института археологии РАН.

Научные труды

Монографии

Статьи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Двуреченский О. В. Наконечники стрел с территории предполагаемого места Куликовской битвы // Краткие сообщения Института археологии. Вып. 256, 2019 г.

Примечания

Ссылки 
 
  (зеркало) — лекция Олега Двуреченского в рамках научно-просветительского форума «Учёные против мифов», 2016.
 Секрет выживания (2018)

Археологи России
Историки России
Члены КПРФ
Политики по алфавиту
Выпускники Национального университета Узбекистана
Сотрудники Государственного исторического музея
Медиевисты России
Историки оружия